

Personnalités portant ce prénom

Saints et bienheureux
 Maurin (), diacre, évangélisateur de la campagne agenaise en France ; fêté le 25 novembre en Lot-et-Garonne, notamment à Saint-Maurin
 Maurin de Cologne, martyr dans le diocèse de Cologne ; fêté le 10 juin

Patronyme 

 Antoine Maurin (1771-1830), militaire français ; 
 Antoine Maurin (1793-1860), lithographe français ;
 Aristide Pierre Maurin (1877-1949), activiste catholique français ;
 Brigitte Gonthier-Maurin (née en 1956), femme politique française  ;
 Charles Maurin (1856-1914), peintre et graveur français ;
 Christelle Maurin (née en 1975), écrivain français  ;
 Élisabeth Maurin (née en 1963), danseuse française ;
 Éric Maurin (1962-), économiste, sociologue et directeur de recherche français ;
 François Maurin dit F.M. (1975-2021), auteur compositeur Français ;
 Frédéric Maurin (né en 1976), compositeur et directeur artistique de l’Orchestre National de Jazz ;
 Gérard Maurin (né en 1941), pilote automobile ;
 Gérard Maurin (né en 1955), autre pilote automobile ;
 Jean-Pierre Maurin (1822-1894), violoniste français ;
 Joaquín Maurín (1896-1973), dirigeant marxiste espagnol du POUM ;
 Julien Maurin (né en 1985), pilote automobile ;
 Louis Maurin (1854-1925), sénateur de la Loire ;
 Louis Maurin (1869-1956), général et ministre de la guerre français ;
 François Maurin (1918-2018), général français et Chef d'état-major des armées de  à , fils du précédent ;
 Philippe Maurin (1913-2008), général français et Chef d'état-major de l'Armée de l'air de  à , frère du précédent ;

 Louis Maurin (1935-), historien de l'antiquité et archéologue français ;
 Louis Maurin (1966-), ancien journaliste, directeur de l'Observatoire des inégalités ;
 Louis-Joseph Maurin (1859-1936), archevêque et cardinal français ;
 Maurice Maurin (1936-2013), parfumeur français, président de la Société Française des Parfumeurs (1992).
 Nicolas-Eustache Maurin (1799-1850), graveur français, fils du peintre Pierre Maurin et frère d'Antoine Maurin, également peintre ;

 Famille Maurin, une famille française d'artistes de théâtre et de cinéma comprenant :
 Mado Maurin (1915-2013), comédienne, mariée au baryton Pierre-Marie Bourdeaux puis à Georges Collignon. Ses six enfants débutent très jeunes dans le métier sous le surnom des « petits Maurin » :
 Jean-Pierre Maurin (1941-1996) ;
 Yves-Marie Maurin (1944-2009) ;
 Patrick Dewaere, fils de Mado Maurin (1947-1982) ;
 Dominique Collignon-Maurin (né en 1949) ;
 Jean-François Vlérick (né en 1957) ;
 Marie-Véronique Maurin (née en 1960) ;

aussi
 Raymond du Perron de Maurin (1902-1946), journaliste français.

Toponyme 
 Maurin, un quartier de la commune française de Lattes, dans l'Hérault
 Hameau de Maurin, en Ubaye, dans les Alpes, près  de Saint-Paul-sur-Ubaye
 Grottes de Saint-Maurin, des grottes des Alpes-de-Haute-Provence creusées dans des tufs

Références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme français
Prénom masculin
Prénom français